Кубичка () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кубичка, Витязослав (род. 1953) — словацкий композитор.
 Кубичка, Терри (род. 1956) — американский фигурист, чемпион США 1976 года.